Consequence (ur. 1977) – amerykański raper
 Consequence – anglojęzyczny serwis muzyczny

Zobacz też 
 Consequences